Ty Rattie (né le  à Calgary dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Ty Rattie est né le 5 février 1993 à Calgary et il grandit à Airdie en Alberta. Rattie est repêché  au total lors du repêchage de la LHOu par les Winterhawks de Portland derrière Ryan Nugent-Hopkins, qui fut repêchée  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Il est repêché  rang au total par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Après 5 saisons passées avec les Winterhawks, il fait le saut chez les pros en 2013-2014 avec les Wolves de Chicago. Rattie fait ses débuts dans la LNH le 11 avril 2014, dans une défaite 3-0 contre les Stars de Dallas.

Pendant la saison 2015-2016, le 12 janvier 2016, il marque son premier but dans la LNH dans une victoire 5-2 contre les Devils du New Jersey.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Oilers d'Edmonton.

Statistiques

En club 

|-
| 2008-2009 ||Bandits de Brooks ||AJHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2008-2009 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||10 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||61 ||17 ||20 ||37 ||38 ||13 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
| 2010-2011 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||67 ||28 ||51 ||79 ||55 ||21 ||9 ||13 ||22 ||22
|-
| 2011-2012 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||69 ||57 ||64 ||121 ||54 ||21 ||19 ||14 ||33 ||12
|-
| 2012-2013 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||62 ||48 ||62 ||110 ||27 ||21 ||20 ||16 ||36 ||17
|-
| 2013-2014 ||Wolves de Chicago ||LAH ||72 ||31 ||17 ||48 ||37 ||9 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 2013-2014 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Wolves de Chicago ||LAH ||59 ||21 ||21 ||42 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2014-2015 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||11 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Wolves de Chicago ||LAH ||62 ||17 ||29 ||46 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||13 ||4 ||2 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Wolves de Chicago ||LAH ||22 ||2 ||3 ||5 ||2 ||9 ||2 ||2 ||4 ||14
|-
| 2016-2017 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Condors de Bakersfield ||LAH ||53 ||21 ||22 ||43 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||14 ||5 ||4 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 50 || 4 || 7 || 11 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 16|| 3|| 6|| 9 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 36 || 8 || 17 || 25 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 24
|-
|2020-2021 || Ässät || Liiga ||28 || 7 ||9 || 16 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Timrå IK || SHL ||  || 

|99 || 13 ||17 || 30 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 3 || 0|| 3 || 0 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2011-2012 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association Ouest de la LHOu.
2012-2013 :
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'association Ouest de la LHOu.
champion de la Coupe Ed Chynoweth avec les Winterhawks de Portland.
nommé dans l'équipe d'étoiles du tournoi de la Coupe Memorial.
nommé MVP des séries éliminatoires de la LHOu.
2014-2015 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en février 1993
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Timrå IK